Johannesson kan syfta på:

 Berit Jóhannesson (född 1946), politiker
 Birgit Johannesson (1921–1996), svensk skådespelare
 Bruce Johannesson (född 1962), amerikansk musiker känd som C.C. DeVille
 Carl Johannesson (1885–1953), svensk skådespelare
 Charlotte Johannesson (född 1943), svensk textilkonstnär
 Christina Johannesson (född 1970), svensk diplomat
 Christina Johannesson (diplomat) (född 1964), svensk diplomat
 Daniel Johannesson (född 1943), svensk företagsledare
 David Johannesson (född 1986), svensk fotbollsspelare
 Eric Johannesson (1913–1998), svensk målare och konstpedagog
 Ewald Johannesson (1909–1976), svensk direktör och riksdagspolitiker
 Finn Johannesson (född 1943), svensk gymnast
 Fredrik Johannesson (1896–1949), svensk rektor
 Genia Johannesson (1920–2018), polsk-svensk lokalvårdare
 Guðni Jóhannesson (född 1968), isländsk historiker
 Gösta Johannesson (1913–1992), svensk historiker och författare
 Ika Johannesson (född 1974), författare och journalist
 Ísak Bergmann Jóhannesson (född 2001), isländsk fotbollsspelare
 Jón Ásgeir Jóhannesson (född 1968), isländsk affärsman
 Karin Johannesson (född 1970), religionsfilosof
 Kerstin Johannesson (född 1955), svensk ekolog
 Konrad Johannesson (1896–1968), kanadensisk ishockeyspelare
 Kurt Johannesson (1935–2020), retoriker
 Lechard Johannesson (1904–1989), svensk teolog och filosof
 Lena Johannesson (född 1945), konstvetare
 Magnus Johannesson (född 1964), svensk ekonom
 Markus Johannesson (född 1975), fotbollsspelare
 Mona Johannesson (född 1987), fotomodell
 Nils-Lennart Johannesson (1948–2019), svensk språkvetare
 Ólafur Jóhannesson (1913–1984), isländsk politiker
 Oscar Johannesson (1883–1963), svensk skulptör
 Peter Johannesson (född 1992), svensk handbollsmålvakt
 Ragnar Johannesson (1900–1962), svensk målare
 Rudolf Johannesson (1913–1992), svensk teolog
 Samuel Johannesson (född 2000), svensk ishockeyspelare
 Stefan Johannesson (född 1971), fotbollsspelare
 Sture Johannesson (1935–2018), affischkonstnär
 Torbjörn Johannesson (född 1965), svensk militär
 Tuve Johannesson (född 1943), svensk företagsledare